Париж 1867 — 1-й международный шахматный турнир, проходивший с 1 июня по 26 июля в Париже.

 13 участников
 2 круга

Соперники играли по 2 партии; ничьи не засчитывались и не переигрывались, а считались обоим соперникам как проигрыш. Контроль времени — 10 ходов в час (по песочным часам). За каждые 15 минут просрочки времени платили штраф в 20 франков; при этом соперник участника, просрочившего время, получал право на такую же просрочку, но без штрафа.

Турнирная таблица

Другая версия турнирной таблицы

Примечания

Литература

Ссылки 
 Congrés international des échecs: comte rendu du congrès de 1867 et des congrès d'échecs antérieurs — Google Books
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

Париж (шахматный турнир)
1867 год в шахматах